Szczepanów (Klein-Polen)
 Szczepanów (Lubusz)
 Szczepanów (powiat Kamiennogórski)